Juliusz Słowacki – polski poeta epoki romantyzmu
 Euzebiusz Słowacki – polski teoretyk i historyk literatury, dramatopisarz
 język słowacki – jeden z języków zachodniosłowiańskich